LTQ – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto Paris Plage, Le Touquet, Francia